Schuster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerhard Schuster
 Guenter A. Schuster
 Julius Schuster
 Rudolf Mathias Schuster
 Robert Oscar Schuster